Mopsella är ett släkte av koralldjur. Mopsella ingår i familjen Melithaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Mopsella